Краненбург — деревня в Штаде, Нижняя Саксония, Германия.

 Население: 766
 Площадь: 14,21 км²
 Официальный код: 03 3 59 029

Примечания

Ссылки 
Сайт Краненбург

Города Нижней Саксонии